Ся́глицы — топоним в России:

 Большие Сяглицы — деревня в Волосовском районе Ленинградской области.
 Сяглицы — деревня в Волосовском районе Ленинградской области.
 Сяглицы — посёлок в Волосовском районе Ленинградской области.

А также, в XV—XVIII веках, Сяглицы — название деревни Селище в Волосовском районе Ленинградской области.